49. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się 3 lutego 1952 roku w Östersund, w Szwecji. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 12 po trzech dystansach. Po raz trzeci z rzędu najlepszy rezultat osiągnął Norweg Hjalmar Andersen.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarzy z 8 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1952 w sportach zimowych
1952 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Östersund